Николай Николаевич Ларионов:
 Ларионов, Николай Николаевич (род. 1961) — чувашский поэт, прозаик, публицист.
 Ларионов, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер, штабс-капитан; 24 апреля 1915.